Chocó puede referirse a los siguientes topónimos:

 El Chocó, departamento de Colombia.
 La provincia del Chocó, antigua provincia de Colombia.
 El río Chocó, río en el departamento de Antioquia, Colombia.
 El Chocó biogeográfico, región geográfica que comprende la costa pacífica de Colombia y Ecuador.

Además, puede hacer referencia a:
 Chocó (película), película colombiana de 2012.
 Las lenguas chocó, familia lingüística amerindia.

Enlaces externos